Хворостов — название населённых пунктов на Украине:

 Хворостов — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Хворостов — село в Любомльском районе Волынской области.
 Хворостов, Анатолий Семёнович (род. 1940) — советский и российский искусствовед, художник, преподаватель художественных дисциплин.